EOS is een in 1987 begonnen serie analoge en digitale spiegelreflexcamera's (SLR) van de Japanse producent Canon. De naam EOS staat voor Electro-Optical System, maar werd gekozen om de Titaanse godin van de dageraad, Eos.

Geschiedenis 
Het EOS-project was een ambitieus project dat Canon startte in 1985 om een "perfecte" en betaalbare camera te ontwikkelen om de concurrentie aan te gaan met Minolta, op dat moment marktleider in autofocusspiegelreflexcamera's. Er werden enorme middelen vrijgemaakt om dit doel te bereiken en met succes. Momenteel voert het voornamelijk de concurrentiestrijd met de Nikon F-serie en haar opvolgers.

Overzicht Analoge Canon EOS camera's
1987: EOS 650, auto-focus-, SLR-camera (de eerste EOS-camera die op de markt werd gebracht voor de massa en die Minolta van de troon stootte)
1987: EOS 620, uitgebreider model dan de EOS 650
1988: EOS 750 QD, camera met omgekeerd filmtransport. De gemaakte beelden verdwijnen direct in de koker. Met datumachterwand; de datum van de opname kan worden belicht in de film (QD: Quartz Date)
1988: EOS 850, als EOS 750 QD, zonder ingebouwde flits en datumachterwand
1989: EOS 850 QD, als EOS 850, met datumachterwand
1989: EOS 630(QD), opvolger van de 620 met een snellere AF
1989: EOS 600, semi-topmodel gepositioneerd net onder de professionele EOS 1 die ook in 1989 verschijnt.
1989: EOS 1, topmodel-SLR-camera met autofocus voor de veeleisende fotograaf
1989: EOS RT, RT stond voor "Real Time" wat aangeeft dat de camera een vaste half-doorlatende spiegel heeft voor een veel snellere werking (tot 5 bps). Nadelen waren onder andere een donkerdere zoeker, verlies aan lichtsterkte en stof op de spiegel is zichtbaar op de foto
1990: EOS 700
1990: EOS 10S(QD), Camera met een nieuw AF-systeem dat 3 punts-autofocus mogelijk maakte
1991: EOS 1000F (QD)(QD-P)/ Rebel S, lichtgewicht en betaalbaar instapmodel
1991: EOS 100 (QD) / ELAN, eerste camera ter wereld met een Silent Mode (langzamere werking waardoor het geluid gereduceerd wordt)
1992: EOS REBEL SII(QD) / EOS 1000FN(QD) / EOS1000S(QD), als EOS 1000F met Silent Mode
1992: EOS A2(E) / EOS 5(QD), de eerste camera met een ooggestuurde auto-focus. Kijk naar het autofocuspunt dat je wilt gebruiken en deze wordt automatisch geselecteerd.
1993: EOS REBEL XS / EOS 500 / EOS Kiss, een lichtgewicht compactcamera met ingebouwde flits en spiegel in plaats van prisma (Roof-Mirror) wat een kleinere camera mogelijk maakte
1993: EOS REBEL X, als de XS, alléén voor de Noord-Amerikaanse markt. 55 gram lichter door onder andere het ontbreken van de ingebouwde flitser
1994: EOS 1N (HS)(DP), de vlaggenschip-SLR-camera voor de professional, verving de EOS 1, verschillende verticale grips leverbaar
1995: EOS 5000 / EOS 888, compact instapmodel
1995: EOS 1N-RS, Als de 1N maar dan met halfdoorlatende spiegel (zie: EOS RT uit 1989). Snelste camera ter wereld (10 bps)
1995: EOS ELAN II(E) / EOS 50(E), EOS 55, na de EOS 5, de tweede camera met ECF (Eye Controlled Focus)
1996: EOS REBEL G / EOS 500N / New EOS Kiss, opvolger van de zeer succesvolle EOS 500
1996: EOS IX, het eerste model spiegelreflex met een APS (Advance Photo System of IX240)-filmformaat, indien gewenst geleverd met een 24-85mm-objectief. De 24mm was om het verlies aan groothoek door het kleinere opnameformaat van APS enigszins te compenseren.
1998: EOS IX Lite / EOS IX7 / EOS IX50, instapmodel APS-spiegelreflex (zie: EOS IX uit 1996)
1998: EOS 3, een ooggestuurde 45 punts-AF (zie: EOS 5 uit 1992) camera voor de professional. Volgens Canon het beste uit de EOS 5 en EOS 1N gecombineerd
1999: EOS 3000 / EOS 88, compacte en lichtgewicht opvolger van de EOS 5000
1999: EOS 300 / EOS Kiss III, opvolger van de succesvolle EOS 500N, gebruiksvriendelijk model
2000: EOS 1V, het laatste analoge vlaggenschip van Canon, opvolger van de EOS 1N, 45 punts-AF en 10 bps, water- en stofbestendig, opname-informatie van de laatste 3600 foto's kan worden opgeslagen in het geheugen van de camera, die met een computer kan worden uitgelezen.
2000: EOS EOS 30/33(DATE), camera met een ooggestuurde 7 punt-AF-functie (de oogsturing zit alleen in de 33 en 7E, verder zijn de camera's identiek). Voor de gevorderde amateur of semi-professionele fotograaf.
2002: EOS 3000N(DATE) / EOS 66(DATE), opvolger van de 3000, klein, lichtgewicht en goedkoop waren de sterke punten.
2002: EOS Rebel Ti / EOS 300V / EOS Kiss 5, opvolger van de EOS 300. Een gewaagd nieuw design met een groot lcd-scherm op de achterkant in plaats van de bovenkant.
2003: EOS 3000V, opvolger van de 3000N. In hetzelfde design als de EOS 300V.
2004: EOS 30V/33V / EOS 7s, Opvolger van de EOS 30/33, vernieuwde AF en nog betere functionaliteit.
2004: EOS 300X, opvolger van de EOS 300V met snelste AF in zijn prijsklasse. Tevens de hekkensluiter van zeer succesvolle analoge EOS-systeem.

Canon ontwikkelde vanuit het analoge EOS-systeem een digitale variant, beginnend met de professionele EOS DSC 3 in 1995, de betaalbare semi-professionele EOS D30 in 2000 en de prijsdoorbrekende EOS 300D in 2003.

Verklaring van afkortingen en naamgeving
Tussen haakjes (...): Dezelfde camera met extra toevoeging. Bijvoorbeeld: De camera's EOS 630 en EOS 630QD zijn naast elkaar verkocht.
Het zijn bijna identieke camera's de QD heeft een datumachterwand.

Dubbele namen: Eerste naam is voor de Amerikaanse markt / tweede naam is Europees / derde naam is Japans

QD Quartz Date
QD-P Quarz Date met panoramastand; een deel van het negatief wordt afgedekt
RT Real Time
E Eye Control Focus
ECF Eye Control Focus
HS High Speed in grip
DP Double Power in grip
RS Real Time Silent
DATE Datum

Overzicht Digitale Canon EOS camera's

Image processor: 
Non-DIGIC | 
DIGIC | 
DIGIC II | 
DIGIC III | 
DIGIC 4 / 4+ | 
DIGIC 5 / 5+ | 
DIGIC 6 / 6+ | 
DIGIC 7  | 
DIGIC 8   |
DIGIC X

Objectieven

Spiegelreflexcamera's 
Voor zijn spiegelreflexcamera's, introduceerde Canon in 1987 de EF-lensvatting. De objectieven van Canon voor de professionele doelgroep worden aangeduid met een rode "L" en de objectieven hebben tevens een rode ring.
Naast de objectieven zijn er een groot aantal objectieven van andere merken die geschikt zijn voor gebruik op een Canon EOS-camera, waaronder objectieven van Tamron, Sigma en Tokina.

De camera's met een APS-C-sensor kunnen - naast de EF-objectieven - ook gebruik maken van objectieven met de in 2003 geïntroduceerde EF-S-lensvatting. Objectieven met een EF-S-vatting zijn alleen bruikbaar op camera's met een APS-C-sensor of (via een adapter) op een spiegelloze camera.

Systeemcamera's 
In 2012 begon Canon met het produceren van MILC-camera's binnen de EOS-lijn. De kenmerkende spiegel uit de DSLR's is daarbij afwezig, waardoor een andere lesvatting geïntroduceerd werd: de EF-M-lensvatting. Ook kwamen er adapters waardoor EF-objectieven of EF-S-objectieven gebruikt kunnen worden. Dit brengt wel een disbalans mee: MILC-camera's zijn vaak lichter dan DSLR's en dat geldt ook voor de objectieven. De EF-M-objectieven zijn allemaal ontworpen voor het APS-C-formaat, waardoor (net als bij de EF-S-lensvatting) de focuslengte gecorrigeerd wordt door de sensor.

Tegelijkertijd met de introductie van een fullframe-MILC - de EOS R - introduceerde Canon in 2018 de RF-lensvatting. Net als de EF-M-objectieven is deze vatting speciaal ontworpen voor systeemcamera's. Gelijktijdig kwamen er ook diverse adapters op de markt waarmee  EF-objectieven of EF-S-objectieven gebruikt kunnen worden op de RF-vatting. Hierdoor hadden gebruikers direct de beschikking over diverse objectieven in gewenste kwaliteit terwijl Canon de productie voor de RF-objectieven opstartte.

Toekomst 
Sinds 2018 zijn er vier lensvattingen voor Canon op de markt: EF, EF-S, EF-M en RF. Er zijn nog geen (officiële) mogelijkheden om RF- (of M-)objectieven te gebruiken op een DSLR van Canon en het lijkt lastig om alle vattingen te handhaven op de markt. Begin 2020 heeft Richard Shepherd (pro product marketing senior manager Canon Europe) in Digital Camera World laten weten dat Canon zijn ontwikkeling volledig richt op de RF-objectieven. Ondersteuning voor de EF(-S) blijft bestaan, maar Canon zal pas weer nieuwe objectieven voor deze lensvattingen produceren wanneer de markt hierom vraagt.

Vanaf 2022 is besloten door Canon om te stoppen met de productie van spiegelreflex camera's, zo melde voorzitter en Chief Executive Fujio Mitarai.

Externe link
  EOS Digital, Canon
 Overzicht Canon modellen Geraadpleegd op 8 maart 2022

Digitale camera
Fotocamera van Canon